Ломонос ложножгучий, или Жигунец () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Украину, Европейскую часть России и Кавказ

Произрастает на степях, степных склонах, среди степных кустарников, иногда в посевах и на залежах.

Ботаническое описание 
Стебель прямой, крепкий, в верхней части извилистый, травянистый, высотой 30—60 см, тонкоребристый, слабоопушенный.

Листья дваждыперисторассечённые, с округлыми гранистыми черешком, сильно опушенными; дольки продолговато-яйцевидные или продолговато-линейные, мелкие, длиной 1—3, реже до 5 см, цельнокрайные или глубоко-двураздельные, голые или слабо опушённые.

Чашелистики беловатые, обратно узкоклиновидные, длиной 10—15 мм, с нижней стороны по краю с коротко-опушенной полоской. Пыльники голые.

Плодики плоские, с боков в центральной части вдавленные и с утолщённым краем; столбик длинный, перисто-опушенный.

Таксономия 
Вид Ломонос ложножгучий входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

ложножгучий
Флора Европы
Флора Кавказа